The Walk kan avse:

The Walk (The Cure) – ett minimusikalbum av The Cure (1983)
The Walk (Hanson) – ett musikalbum av musikgruppen Hanson (2007)
The Walk (film, 2001) – en amerikansk film (2001)
The Walk (film, 2015) – en film baserad på lindansaren Philippe Petits gång mellan tornen på World Trade Center (2015)